Das IBSF-Skeleton-Ranking 2015/16 ist eine von der International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) erstellte Art Weltrangliste im Skeletonsport der Saison 2015/16. In die Wertung gingen alle Ergebnisse aus den vier offiziellen Rennserien (Weltcup (WC), Intercontinentalcup (ICC), Europacup (EC) und Nordamerikacup (NAC)) der IBSF im Skeleton sowie die Ergebnisse der Juniorenweltmeisterschaft 2016 (JWM) ein. Anhand des Rankings wurden die Nationen-Quotenplätze für die Skeleton-Weltmeisterschaft 2016 und die Quotenplätze für die vier Rennserien der Saison 2016/17 verteilt.

Die Tabelle zeigt, wie viele Punkte in den einzelnen Rennserien und Wettbewerben für das FIBT-Skeleton-Ranking errungen werden können. Für EC und NAC gilt die Sonderregelung, dass bei weniger als acht Teilnehmern reduzierte Punkte vergeben werden; es müssen jedoch mindestens sechs Athleten aus drei Nationen am Start sein.

Ranking Männer

Ranking Frauen

Weblinks 
 Ranking Männer, abgerufen am 3. März 2023
 Ranking Frauen, abgerufen am 3. März 2023

Skeleton